Куяба может означать:

 Куяба — город в Бразилии.
 Куяба — агломерация в Бразилии.
 Куяба — микрорегион в Бразилии.
 Куяба — река в Южной Америке.
 Куяба — политическое объединение русов в IX веке.
 «Куяба» — футбольный клуб из одноимённого бразильского города.